Název Slavětín má více obcí: 

 Slavětín (okres Louny), městys 7 km východně od Loun v okrese Louny
 Slavětín (hrad), zaniklý hrad v městysu Slavětín v okrese Louny
 Slavětín (okres Havlíčkův Brod), obec 15 km severovýchodně od Havlíčkova Brodu v okrese Havlíčkův Brod
 Slavětín (okres Olomouc), obec 9 km jihozápadně od Litovle v okrese Olomouc
 Slavětín nad Metují, obec 6 km jihozápadně od Nového Města nad Metují v okrese Náchod 

nebo částí obcí:

 Slavětín (Načeradec), část obce Načeradec v okrese Benešov
 Slavětín (Hudčice), část obce Hudčice v okrese Příbram, též Slavětín u Březnice
 Slavětín (Písečné), část obce Písečné v okrese Jindřichův Hradec
 Slavětín (Radvanice), základní sídelní jednotka obce Radvanice v okrese Trutnov

Externí odkazy